Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1947 rozegrano w dniach 23 czerwca – 4 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Bob Falkenburg /  Jack Kramer -  Tony Mottram /  Bill Sidwell 8–6, 6–3, 6–3

Gra podwójna kobiet 
 Doris Hart /  Patricia Todd -  Louise Brough /  Margaret Osborne 3–6, 6–4, 7–5

Gra mieszana 
 Louise Brough /  John Bromwich -  Nancye Wynne Bolton /  Colin Long 1–6, 6–4, 6–2

Przypisy 

Wimbledon według lat
1947 w tenisie ziemnym
1947 w Wielkiej Brytanii